Schildpad-eilanden kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kepulauan Togian, öar, Sulawesi Tengah, 
 Kepulauan Schildpad, öar, 

Robotskapade Indonesienförgreningar